Die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis zum 7. Oktober 2012 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Peking die China Open gespielt, die genau wie die Rakuten Japan Open Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der auch in diesem Jahr wieder topgesetzt antrat, er schied jedoch im Halbfinale aus. Im diesjährigen Finale besiegte der Einheimische Kei Nishikori den Kanadier Milos Raonic in drei Sätzen. Nishikori ist der erste Japaner seit vierzig Jahren, der in Tokio das Einzelfinale gewinnen konnte. Für ihn war es nach dem Sieg in Delray Beach im 2008, erst sein zweiter Sieg auf der ATP Tour.

Auch im Doppel gewann Andy Murray, zusammen mit seinem Bruder Jamie, den Titel im letzten Jahr. Sie nahmen ebenfalls in diesem Jahr gemeinsam am Turnier teil, schieden jedoch bereits im Viertelfinale aus. Den Titel holten sich Alexander Peya und Bruno Soares nach einem Finalsieg über die topgesetzten Leander Paes und Radek Štěpánek. Für Peya und Soares war es im laufenden Jahr bereits die dritte Finalteilnahme und dabei der zweite gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.280.565 $, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.407.065 $.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. bis 1. September 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Kōtō